MR poate fi:
 Mauritania, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .mr, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Mauritania